Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Cincinnati. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Primes et points

Faits marquants 
 Le tenant du titre Rafael Nadal déclare forfait pour le tournoi à cause d'une blessure au poignet. On note également les forfaits de Juan Martín del Potro, absent des courts depuis le mois de février, Kei Nishikori, Alexandr Dolgopolov, Tommy Haas, Nicolás Almagro et Dmitri Toursounov.
 Richard Gasquet déclare forfait en dernière minute en raison de douleurs abdominales. Il est remplacé par Blaž Rola.
 Après le Masters du Canada la semaine précédente, le 1 mondial Novak Djokovic est éliminé une deuxième fois au stade des huitièmes de finale.
 Roger Federer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à David Ferrer. Il gagne face à l'Espagnol pour la  en autant de confrontations. Il remporte le Masters de Cincinnati pour la  après ses titres en 2005, 2007, 2009, 2010 et 2012. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Vasek Pospisil et Jack Sock. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky Loser (repêché)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2014)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2014
Tennis aux États-Unis en 2014
Cincinnati
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en août 2014
2014 dans l'Ohio